Majcen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Majcen (* 1961), österreichischer Schauspieler
 Franz Majcen (* 1947), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Igor Majcen (* 1952), slowenischer Musikpädagoge, Komponist, Dirigent und Musiker
 Karl Majcen (* 1934), österreichischer Generaltruppeninspektor
 Luka Majcen (* 1989), slowenischer Fußballspieler
 Rolf Majcen (* 1966), niederösterreichischer Jurist, Autor und Extremsportler
 Tatjana Majcen (* 1978), slowenische Leichtathletin
 Tomislav Majcen (* 1979), kroatischer Fußballspieler